Davisov pokal 1962 je bil enainpetdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Vzhodni del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1962 v športu
1962